Orma – impronta di piede umano o zampa di animale lasciata sul terreno
 Orma – popolazione africana stanziata nel bacino del fiume Tana, in Kenya
 Lingua orma – lingua del popolo Orma, varietà della lingua oromo
 Francisco Mariano de Orma (1777-1841) – politico e rivoluzionario argentino
 Adolfo Orma (1863-1947) – politico e avvocato argentino, ministro delle opere pubbliche
 ORMA – acronimo di Ocean Racing Multihull Association
 2517 Orma – asteroide della fascia principale